

Personnalités 
 Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), footballeur brésilien, seul joueur triple vainqueur de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970) ;
 Son nom a été donné à un jeu vidéo.
 El Pelé (1861-1936), laïc gitan, catéchiste, bienheureux catholique espagnol ;
 Abedi Pelé (1964-), de son vrai nom Abedi Ayew, footballeur ghanéen ;
 Pelé, de son vrai nom Pedro Miguel Cardoso Monteiro (1978-), footballeur cap-verdien ;
 Pelé, de son vrai nom Judilson Mamadu Tuncará Gomes (1991-), footballeur portugais et bissau-guinéen.

Patronymes 

 François M'Pelé (1947-), footballeur congolais ;
 Marie Pelé (1982-), primatologue française ;
 Maurice Pelé (1928-2021), coureur cycliste français ;
 Steven Pelé (1981-) footballeur français ;
 Vitor Pelé (1987-), footballeur portugais ;
 Yohann Pelé (1982-), footballeur français ;

Film 
 Pelé : Naissance d'une légende (Pelé: Birth of a Legend), film biographique américain de Jeff Zimbalist et Michael Zimbalist sorti en 2016 ;
 Pelé, documentaire Netflix de 2021.

Toponyme 
 Pélé, une île du Vanuatu
 Pelé, une commune rurale du Burkina Faso
 Cap-Pelé : village du comté de Westmorland au Canada

Autres 
 Pélé, déesse hawaïenne du feu, des éclairs, de la danse, des volcans et de la violence ;
 Pélée, mythologie grecque.

Paronymes 
 
 

Homonymie de patronyme